

Geografia 
 Germania
 Kade – municipalità della città di Jerichow nel Land della Sassonia-Anhalt

Persone 
 Anton Kade – calciatore tedesco, attaccante
 Gerda van der Kade-Koudijs – lunghista, velocista e ostacolista olandese